Будинок інвалідів — комплекс споруд раннього історизму на вулиці Клепарівській 35 у Львові, пам'ятка архітектури місцевого значення охоронний № 1280.
 Будинок інвалідів () — будівля в місті Новочеркаську, побудована для людей з інвалідністю, в пам'ять про Франко-російську війну 1812 року.
 Будинок інвалідів () — комплекс будівель та споруд у VII окрузі Парижа
 Інвалідовна () — назва величного кам'яного комплексу споруд доби бароко, що слугувало притулком для ветеранів війни в місті Прага.
 Валаамський будинок інвалідів — будинок інвалідів війни в Валаамському монастирі на острові Валаам (1950—1984).
 Селище Лукинського дому інвалідів — Лукинський психоневрологічний інтернат.

Див. також 
 Міст Інвалідів